Gangland bezeichnet:

 die Dokumentarserie Gefährliche Gangs
 Actionfilm Gangland L.A.
 Gangsterfilm Gangland – Cops unter Beschuß